Железнодоро́жная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Железнодорожная улица — улица в Абакане.
 Железнодорожная улица — улица в Азове.
 Железнодорожная улица — улица в Вельске.
 Железнодорожная улица — улица в Волгограде.
 Железнодорожная улица — улица в Вологде.
 Железнодорожная улица — улица в Данкове.
 Железнодорожная улица — улица в Кировске.
 Железнодорожная улица — улица в Королёве.
 Железнодорожная улица — улица в Курске.
 Железнодорожная улица — улица в Липецке.
 Железнодорожная улица — улица в Луге.
 В Москве:
 В Западном административном округе
 Железнодорожная улица * (Толстопальцево) *
 В Зеленоградском административном округе:
 Железнодорожная улица * (Старое Крюково) *
 В Новомосковском административном округе:
 Железнодорожная улица * (д. Внуково)
 Железнодорожная улица * (ст. Внуково) *
 Железнодорожная улица * (Кокошкино) *
 Железнодорожная улица * (Крёкшино) *
 Железнодорожная улица * (Мичуринец) *
 Железнодорожная улица * (Щербинка) *
 В Северном административном округе
 Железнодорожная улица (Шереметьево) * (Молжаниновский район)
 В Троицком административном округе:
 Железнодорожная улица * (Киевский) *
 Железнодорожная улица * (Рассудово) *
 В Химках:
 Железнодорожная улица * (Химки) *
 Железнодорожная улица * (Подрезково) *
 Железнодорожная улица * (Сходня) *
 Железнодорожная улица * (Фирсановка) *
 Железнодорожная улица — улица в Мытищах.
 Железнодорожная улица — улица в Нальчике.
 Железнодорожная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Железнодорожная улица — улица в Новороссийске.
 Железнодорожная улица — улица в Орле.
 Железнодорожная улица — улица в Подольске.
 Железнодорожная улица — улица в Пскове.
 Железнодорожная улица — улица в Реутове.
 Железнодорожная улица — улица во Ржеве.
 Железнодорожная улица — улица в Ртищеве.
 Железнодорожная улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Железнодорожная улица — улица в историческом районе Горелово;
 Железнодорожная улица — улица в историческом районе Озерки;
 Железнодорожная улица — улица в историческом районе Сергиево;
 Железнодорожная улица — улица в историческом районе Старо-Паново;
 Железнодорожная улица — улица в посёлке Левашово;
 Железнодорожная улица — улица в Колпине;
 Железнодорожная улица — улица в Металлострое;
 Железнодорожная улица — улица в Пушкине;
 Железнодорожная улица — улица в Красном Селе;
 Железнодорожная улица — улица в посёлке Парголово;
 Железнодорожная улица — улица в Сестрорецке.
 Железнодорожная улица — улица в Саратове.
 Железнодорожная улица — улица в Сарове.
 Железнодорожная улица — улица в Северодвинске.
 Железнодорожная улица — улица в Тамбове.
 Железнодорожная улица — улица в Тольятти.
 Железнодорожная улица — улица в Туле.
 Железнодорожная улица — улица в Томске.
 Железнодорожная улица — улица в Тюмени.
 Железнодорожная улица — улица в Хабаровске.
 В Ярославле:
 Железнодорожная улица;
 6-я Железнодорожная улица;
 8-я Железнодорожная улица;
 9-я Железнодорожная улица;
 11-я Железнодорожная улица;
 12-я Железнодорожная улица.

Крым 
 В Керчи:
 Железнодорожная улица;
 2-я Железнодорожная улица;
 3-я Железнодорожная улица;
 4-я Железнодорожная улица.

Украина 
 Железнодорожная улица — улица в Виннице.
 Железнодорожная улица — улица в Донецке.
 Железнодорожная улица — улица в Запорожье.
 Железнодорожная улица — улица во Львове.
 Железнодорожная улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Железнодорожная улица — улица в Одессе.
 Железнодорожная улица — улица в Ровно.
 Железнодорожная улица — улица в Хмельницком.

Белоруссия 
 Железнодорожная улица — улица в Минске.

Абхазия 
 Железнодорожная улица — улица в Гагре.

См. также 
 Железнодорожный переулок
 Железнодорожный проезд (Москва)
 Железнодорожный проспект (Санкт-Петербург)